Шавеш — місто в Португалії
 Шавеш (футбольний клуб)